Те саме, що й ґуральня, спиртово-горілчаний завод. 
 Винокурня (село) в Тульчинському районі Вінницької області.

Зноски